Барлен:

 Барлен — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Барлен.
 Барлен — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.